Серге́й Евге́ньевич Дружко́ (, Казахская ССР, СССР) — российский актёр, телеведущий, певец, музыкант и режиссёр телевидения. В 2017—2018 годах — ведущий канала «Druzhko Show» на YouTube. Также является продюсером своих проектов.

Биография 

Сергей Дружко родился 3 ноября 1968 года в Уральске. Отец по профессии был начальником строительного управления, мать — педагог по образованию (в прошлом — директор дома пионеров).

Сергей был комсомольцем. Окончил среднюю образовательную школу № 17 и в шестнадцатилетнем возрасте переехал жить в город Ленинград с целью получить высшее образование. Там обучался в Военной инженерной академии им. А. Ф. Можайского. Далее поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, мастерская А. Н. Куницына), играл главные роли в учебном театре «На Моховой». После окончания первого курса 1 сентября 1985 года был призван в армию — на Байконур, где по окончании службы был награждён медалью «За отличие в воинской службе» второй степени. По истечении двух лет после службы, по приглашению мастера, в двадцатилетнем возрасте Сергей был зачислен сразу на четвёртый курс. Ради этого он за полгода сдал 96 экзаменов и зачётов, которые нужны для попадания на 4 курс.

После окончания института в 1990 году Сергей прожил в Англии больше года.

По возвращении в Россию работал диджеем на радиостанции, референтом начальника судебно-медицинской службы по международным вопросам, организатором гастролей театральных коллективов, организатором и управляющим брендовых торговых сетей. Записал несколько музыкальных дисков, выступал с сольными бардовскими программами.

В 2003 году переехал в Москву, где окончил ВГИК по специальности «кинорежиссёр». С 2005 по 2009 год был одним из авторов и ведущим программы «Необъяснимо, но факт» на телеканале ТНТ, в которой получал сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем проводил расследования по их материалам. Также в 2007—2010 годах был ведущим программы «Фантастические истории» на канале «РЕН ТВ», в 2013 году — аналогичной программы «ТВ-3 ведёт расследование».

Через 8 лет после закрытия программы «Необъяснимо, но факт» Дружко приобрёл популярность в интернете. В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» стало набирать популярность сообщество, публиковавшее короткие ролики, вырезанные из передачи, в которых актёр произносит «ёмкие фразы „на все случаи жизни“», но в апреле 2017 года сообщество заблокировали из-за авторских прав. В ноябре 2016 года в качестве демонстрации работы алгоритма, помогающего группировать посты «ВКонтакте» в ленте пользователей по схожим темам, сотрудники «ВКонтакте» создали бота, который отвечает на сообщения пользователей с помощью роликов с участием Дружко.

В мае 2016 года Сергей Дружко записал песню под названием «Наш Крым», а позднее в одном из интервью подчёркивал, что считает Крымский полуостров исторически российской территорией.

С октября 2016 по июнь 2017 года был ведущим программы «Раскрывая мистические тайны» на телеканале «Москва Доверие». Исполнял роль Карла Хохшулле в антрепризном спектакле «Ангел из Баварии».

23 апреля 2017 года на YouTube был опубликован первый выпуск «Дружко Шоу». Ролик быстро приобрёл вирусную популярность — за неделю его посмотрели семь миллионов человек, и более миллиона пользователей подписались на канал. В шоу актёр, который выступает в роли ведущего, пародирует самого себя, нарочито серьёзно и по-дилетантски рассказывая о смешном в интернете, а также стараясь повсюду разглядеть заговор и мистику. Менее чем за два месяца канал набрал более 2,7 миллионов подписчиков, став одним из наиболее популярных русскоязычных каналов на YouTube.

2 июня 2017 года стал гостем популярного телешоу «Вечерний Ургант».

С 23 февраля по 12 июня 2018 года появлялся в ежемесячной детской передаче «Дети-герои» на телеканале «Карусель» в роли наставника четырёх действующих лиц программы — детей, совершающих добрые поступки.

После закрытия «Дружко Шоу» на YouTube с 8 апреля по 18 декабря 2018 года последовательно выходили два проекта: «Дружко Сериал» и «Объяснимо? Не факт!». По состоянию на март 2019 года канал имел 2,4 миллионов подписчиков.

С марта по май 2019 года — автор и ведущий программы «За гранью реального» на телеканале «Че».

8 апреля 2019 года на YouTube появился канал «DRUZHKO CHANNEL», на котором с 23 апреля 2019 по 23 сентября 2020 года выкладывались видео различного характера с участием Дружко. Первое из них — пилотный выпуск проекта «Ночь в музее».

Личная жизнь 
От первого брака имеет сына Евгения (род. 2006), от второго брака с актрисой Ольгой Чурсиной — сына Платона (род. 2014). В июле 2017 года его третья (с февраля 2017 года) супруга Елена родила сына Михаила (род. 2017).

Творчество

Фильмография

Дубляж 
  — Скайлайн 3 — Трент Корли (роль Джереми Фицджералда)

Съёмки в телевизионной рекламе 
 1998 — «КамАЗ — танки грязи не боятся!»
 2017 — «NIVEA MEN»

Съёмки в музыкальных клипах 
 2017 — Сансара — «Почему ты танцуешь так мало?»
 2020 — Cream Soda — «Сердце лёд»

В интернете 
 2017 — интернет-шоу «Дружко Шоу» на YouTube
 2018 — YouTube-сериал «Дружко Сериал»
 2018 — «Объяснимо? Не факт!»

Дискография

Альбомы 
  — Много разных дорог

Синглы 
  — «Одиночество на двоих» (совместно с Теоной Дольниковой)
  — «Поезд Хайпа» (совместно с Эльдаром Джараховым)
  — «Men in Blog» (совместно с Юрием Хованским)
 2020 — «Сердце лёд» (совместно с музыкальной группой Cream Soda)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персонажи сетевого фольклора